Villa Caracciolo di Forino – villa di San Giorgio a Cremano
 Villa Castagneto-Caracciolo – villa di Napoli

Pagine correlate 

 Caracciolo (disambigua)
 Palazzo Caracciolo